

Pessoas
Jack Fallon
Jimmy Fallon
Órla Fallon

Localidades
Fallon (França)

Fallon (Montana)
Fallon (Nevada)
Condado de Fallon
Ou ainda:
Fallon Station

Desambiguação